Ancylopsetta är ett släkte av fiskar. Ancylopsetta ingår i familjen Paralichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattfiskar
Ancylopsetta